Termin HSK ima više značenja.

 Homoserin kinaza, enzim
 -{Kensington High Street}-, ulica u Londonu